Адольф Хроницкий (; 5 мая 1912 — 23 сентября 1989) — польский актёр театра, кино и телевидения, также театральный режиссёр и директор театра.

Биография 
Адольф Хроницкий родился в селе Ласковцы (тогда в Галиции, теперь в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины). Выпускник юридического факультета Львовскего университета, которую окончил в 1934 году. Дебютировал в театре в 1934 году. Актёр театров в разных городах (Краков, Лодзь, Вроцлав, Валбжих, Ополе), директор и художественный руководитель театра в Валбжихе. Выступал также в спектаклях «театра телевидения» в 1967—1978 годах. Умёр в Гливице и там похоронен.

Избранная фильмография 
  — В крестьянские руки / W chłopskie ręce
  — Целлюлоза / Celuloza
  — Недалеко от Варшавы / Niedaleko Warszawy
  — Тень / Cień
  — Петля / Pętla
  — Пепел и алмаз / Popiół i diament
  — Дезертир / Dezerter
  — Таблетки для Аурелии / Pigułki dla Aurelii
  — Крест храбрых / Krzyż Walecznych
  — Стеклянная гора / Szklana góra
  — Особняк на Зелёной / Ostatni kurs
  — Агнешка 46 / Agnieszka 46
  — Нелюбимая / Niekochana
  — Стена ведьм / Ściana czarownic
  — Полный вперёд! / Cała naprzód
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (только в 12-й серии)
  — Приключения канонира Доласа, или как я развязал Вторую мировую войну / Jak rozpętałem drugą wojnę światową
  — Кардиограмма / Kardiogram
  — Эпидемия / Zaraza
  — Дорога / Droga (только в 6-й серии)
  — Директора / Dyrektorzy (только в 1-й серии)
  — Родины солдат (СССР) — генерал-майор Ракитин, военнопленный''
  — Ржавчина / Rdza
  — Дом святого Казимира / Dom świętego Kazimierza

Признание 
 1946 — Серебряный Крест Заслуги.
 1964 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1973 — Золотой Крест Заслуги.
 1978 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 1979 — Командорский крест Ордена Возрождения Польши.
 1985 — Награда Министра культуры и искусства ПНР 1-й степени.
 1985 — Орден «Знамя Труда» 1-й степени.
 1985 — Медаль «40-летие Народной Польши».

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Актёр на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Львовского университета
Похороненные в Гливице